Achille de Harlay ist der Name folgender Personen

* Achille I. de Harlay (1536–1616), Graf von Beaumont und Erster Präsident des Parlements von Paris
 Achille II. de Harlay (1606–1671), Graf von Beaumont und Procureur général
 Achille III. de Harlay (1639–1712), Graf von Beaumont und Erster Präsident des Parlements von Paris
 Achille IV. de Harlay (1667–1717), Graf von Beaumont und Conseiller d’État
 Achille de Harlay de Sancy (1581–1646), Gesandter im Osmanischen Reich, Bischof von Saint-Malo